PATH (переменная)
 PATH (транспортная система)

См. также
 PATH в английской Википедии